Чемпіонат Сан-Марино з футболу 2010—2011 — 26-й сезон чемпіонату Сан-Марино з футболу. Чемпіонський титул всьоме здобув клуб Тре Фйорі.

Учасники

Регулярний сезон

Група А

Група B 

Примітки: 
1. Клуб Ювенес-Догана взяв участь у Лізі Європи УЄФА 2011—2012 як переможець Кубку Сан-Марино 2010—2011.

Позначення:

Результати

Плей-оф

Перший раунд 

|colspan="3" style="background-color:#97DEFF" align="center"|3 травня 2011

|-
|colspan="3" style="background-color:#97DEFF" align="center"|4 травня 2011

|}

Другий раунд 

|colspan="3" style="background-color:#97DEFF" align="center"|7 травня 2011

|}

Третій раунд 

|colspan="3" style="background-color:#97DEFF" align="center"|11 травня 2011

|-
|colspan="3" style="background-color:#97DEFF" align="center"|12 травня 2011

|}

Четвертий раунд 

|colspan="3" style="background-color:#97DEFF" align="center"|16 травня 2011

|-
|colspan="3" style="background-color:#97DEFF" align="center"|17 травня 2011

|}

П'ятий раунд 

|colspan="3" style="background-color:#97DEFF" align="center"|21 травня 2011

|}

Фінал 

|colspan="3" style="background-color:#97DEFF" align="center"|26 травня 2011

|}

Посилання 
 Чемпіонат Сан-Марино на soccerway 

2010—2011
Сан-Марино
Сан-Марино